Репрезентација Босне и Херцеговине у футсалу представља БиХ у међународним такмичењима у футсалу и под контролом је Фудбалског савеза Босне и Херцеговине. 

Босанскохерцеговачки национални тим се никада није квалификовао на завршни турнир Светског првенства или Европског првенства у футсалу.

Резултати репрезентације

Европска првенства

Светска првенства

Медитерански куп

Састав репрезентације на квалификационом турниру за СП 2012. 

Од 18. децембра 2011.

Референце

Спољашње везе 
 Званични сајт Фудбалског савеза Босне и Херцеговине

БиХ
Репрезентације Босне и Херцеговине
Футсал у Босни и Херцеговини